Savona, municipi italià a la regió de la Ligúria i a la província de Savona.
 Província de Savona, província de la regió de Ligúria dins Itàlia.
 Savona (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Schistura savona, espècie de peix de la família dels balitòrids i de l'ordre dels cipriniformes.